L'ITTF World-Tour, un tempo denominato ITTF Pro Tour, rappresenta l'insieme dei tornei di tennistavolo organizzati dall'ITTF fondamentali per determinare le posizioni del ranking mondiale. I tornei vengono disputati dal 1996 sotto forma di Open su tutti i continenti. 
La Finale del World-Tour viene disputata a fine stagione.

1996–2020: ITTF World-Tour 
Numero dei tornei disputati annualmente:

Lista dei tornei, "•" indica quando e in quale luogo il torneo è stato disputato.

Per saperne di più riguardo ai vincitori dei tornei, vedere Lista dei vincitori delle tappe del World-Tour ITTF

Palmarès dell'ITTF World-Tour Grand Final

Voci correlate
 International Table Tennis Federation
 Tennis tavolo ai Giochi olimpici
 Campionati mondiali di tennistavolo
 Campionati mondiali a squadre di tennistavolo
 Campionati europei di tennistavolo
 Campionati europei a squadre di tennistavolo
 Coppa del mondo di tennistavolo
 Europe Top-12

Altri progetti 

Competizioni di tennistavolo